Botànica
 Una de les espècies de salze, vegeu Salix arbuscula.
 Una de les espècies d'Artemísia, vegeu Artemisia arbuscula.
 Antiga Roma: Famosa actriu de pantomimes romana, vegeu Arbuscula.